

Patronymes 
 Arne Odd Johnsen (1909-1985), historien norvégien.
 Dennis Johnsen (1998 -), footballeur norvégien.
 Erland Johnsen (1967 -), footballeur international norvégien.
 Espen Johnsen (1979 -), footballeur international norvégien.
 Frode Johnsen (1974 -), footballeur international norvégien.
 Ronny Johnsen (1969 -), footballeur international norvégien..
 Sara Johnsen (1970-), réalisatrice norvégienne ;
 Sigbjørn Johnsen (1950-), homme politique norvégien ;
 Vibeke Johnsen (1968-), handballeuse norvégienne.

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien